Кампьо́ (яп. 寛平 — канпьо, канбьо, канпей, канбей, «всепрощаючий спокій») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 889 по 898 роки.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Японське літочислення